Воро́нежская у́лица — улица в Октябрьском округе Липецка. Проходит в Тракторном (2-й участок) от улицы 3-го Сентября до переулка Ильича параллельно Степной и 2-й Воронежской улицам (чётная сторона) и улице Чехова (нечётная сторона). Пересекает Волгоградскую улицу.

Названа в начале 1950-х годов в честь города Воронежа. В конце 1980-х начальная треть улицы была снесена при строительстве новых корпусов ЛТЗ. Застройка частная.

Транспорт 
 к домам начала улицы — трам. 1, ост.: «РСУ».
 к домам середины и конца улицы — трам. 1, ост.: «Волгоградская ул.»; авт. 19, ост.: «Ул. Красина».

Источники 
 «Сведения о наименовании и переименовании улиц города Липецка за период с 1918 по 2003 годы и о городских памятниках архитектуры» (подготовлены Липецким городским архивным управлением).
 Липецк. Атлас города — Москва: ФГУП «МАГП», 2003.
 Справочный материал для милиционера по городу Липецку — Липецк: изд-во «Ленинское Знамя», 1968.
 

Улицы Липецка
Октябрьский округ Липецка